День «Д»:
 День Д — общепринятое военное обозначение дня начала какой-либо военной операции.
 День «Д» — 6 июня 1944 года — дата высадки союзных войск в Нормандии.
 «День Д» — российский фильм 2008 года.
 «День Д» — индийский фильм 2013 года.
 «День Д» — южнокорейский сериал 2015 года.

См. также 
 Час Ч